Jimmy Marlu (1977 -) est un joueur de rugby à XV français.
 (746) Marlu est un astéroïde.